Tarango ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Tarango (* 1968), US-amerikanischer Tennisspieler 
 Ramón Tarango († 1916), mexikanischer Revolutionär